Table des caractères Unicode U+0500 à U+052F (1 280 à 1 327 en décimal).

Cyrillique – supplément (Unicode 3.2 à 7.0) 
Utilisé pour certains caractères supplémentaires de l’alphabet cyrillique. Contient des lettres supplémentaires pour l’écriture du komi, du khanty, du tchouktche, des langues mordves, du kurde, de l’aléoute, du tchouvache (ancienne othographe), de l’abkhaze, de l’azéri, de l’orok et d’autres langues de l’ex-union soviétique.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 3.2

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 6.0

Compléments Unicode 7.0

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
   Cyrillic Supplement, table sur le site Unicode.

00050